Mayoa – nazwa synonimiczna rodzaju ryb Garra
 Mayoa – wymarły rodzaj roślin z rodziny obrazkowatych